Osoby o tym nazwisku:
 Artur Ostapowicz (1887–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Barbara Ostapowicz (ur. 1950) – polska scenograf filmowa i dekorator wnętrz
 Gustaw Ostapowicz (1863–1941) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego, generał dywizji Wojska Polskiego
 Władysław Ostapowicz (1928–2013) – major Wojska Polskiego
 Włodzimierz Ostapowicz (1907–1979) – działacz komunistyczny